Андрей Иванов (род. 21 апреля 1984) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
В сезоне 2009/2010 Иванов выступал в самарских «Красных Крыльях». Проводя в среднем по 17 минут на площадке, набирал по 5,3 очка и 2 подбора за матч.

Перед началом сезона 2014/2015, не найдя новой профессиональной команды, Иванов выступал в Московской баскетбольной лиге в составе команды «Глория». За 7 матчей, Андрей в среднем играл по 33 минуты, набирая 23 очка, 8 подборов и 4 передачи.

В ноябре 2014 года стал игроком ревдинского «Темп-СУМЗ».

В августе 2015 года стал игроком ПСК «Сахалин».

Сборная России 
Иванов входил в состав юношеской сборной России на чемпионате Европы в 2002, чемпионате Европы U20 в 2004.

Достижения 
  Чемпион Евролиги ФИБА: 2004/2005
  Чемпион Суперлиги: 2016/2017
  Бронзовый призёр Суперлиги (2): 2017/2018, 2018/2019
  Серебряный призёр Кубка России (3): 2010/2011, 2019/2020, 2020/2021

Статистика выступлений

Клуб

Сборная

Ссылки 

 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»
 2015 октября интервью

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК «Сахалин»
Игроки БК «Университет-Югра»
Игроки БК «Восток-65»
Игроки БК «Химки»
Игроки сборной России по баскетболу